Ophiura rufescens är en ormstjärneart som beskrevs av Edgard Hérouard 1896. Ophiura rufescens ingår i släktet Ophiura och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
rufescens